Гордей Андреевич Логвиненко (1916 года, Вознесеновка, Астраханская губерния, Российская империя — 1962 года) — чабан, Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Родился в 1916 году в селе Вознесеновка Астраханской губернии (сегодня — Целинный район Калмыкии). Трудовую деятельность начал в колхозе «Победа» Целинного района Калмыцкой АССР. Участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации возвратился в родной колхоз, в котором проработал более 25 лет.

В 1948 году вырастил по 127 ягнят от каждой сотни овцематок. За выдающиеся достижения в сельском хозяйстве был удостоен в 1949 году звания Героя Социалистического Труда. Участвовал во Всесоюзной выставке ВДНХ, где получил серебряную медаль.

Память 
 В Элисте на Аллее героев установлен барельеф Гордея Логвиненко.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1949 года;
 Орден Ленина (1949);
 Серебряная медаль ВДНХ.

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.
 Логвиненко Гордей Андреевич: букл.// Наши земляки — Герои Социалистического Труда: компл. букл. / сост.: Г. Д. Андраева, З. Б. Очирова; ред. Е. Н. Бошева; худож. В. Я. Михин. — Элиста, 1987.

Персоналии:Калмыкия
Чабаны Калмыкии